

Patronyme 

 
 Thomas de Marle (1078-1130), seigneur de Coucy ;
 Henri de Marle (1362-1397), seigneur de Marle ;
 Robert de Marle (v. 1390-1415), comte de Marle ;
 Henri de Marle (13??-1418), chancelier de France ;
 Jeanne de Marle (1415-1462), comtesse de Marle ;
 Nicolas de Marle, compositeur du  ;
 Félix Del Marle (1889-1952), peintre français ;
 L. C. Marle (1799-1860), grammairien et réformateur orthographique français.
 Charles-Michel Marle (né en 1934), mathématicien français (arrière-arrière petit fils du précédent);

Toponyme 

 Marle, canton français du département de l'Aisne ;
 Marle, commune française du département de l'Aisne (et sa gare) ;
 Marcy-sous-Marle, commune française du département de l’Aisne ;
 Montigny-sous-Marle, commune française du département de l’Aisne ;
 Marle, localité néerlandaise de la commune de Hellendoorn, en Overijssel ;
 Marle, localité néerlandaise de la commune d'Olst-Wijhe, en Overijssel ;
 Hôtel de Marle, hôtel particulier dans le quartier parisien du Marais.
 Marle, fleuve français du Morbihan.

Autres 
 Marle, personnage du jeu vidéo Chrono Trigger ;
 les Marle sont un peuple d'Éthiopie.